Zygmunt Vetulani (1894–1942) – dyplomata, ekonomista, konsul generalny RP w Królewcu, Bagdadzie i Rio de Janeiro
 Zygmunt Vetulani (ur. 1950) – informatyk, inżynier języka, profesor nauk technicznych